Goranow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Goranow (* 1992), bulgarischer Fußballspieler
 Kamen Losanow Goranow (* 1948), bulgarischer Ringer
 Miko Goranow (1928–2008), bulgarischer Fußballspieler 
 Wladislaw Goranow (* 1977), bulgarischer Politiker